Wils – frazione del comune tedesco di Salzatal
 Jan Wils – architetto olandese
 Stef Wils – calciatore belga
 Thomas Wils – calciatore belga